Пожа́рный департа́мент Нью-Йо́рка (, также New York City Fire Department или сокращённо — NYFD) — департамент правительства города Нью-Йорк, отвечающий за предотвращение и ликвидацию пожаров, осуществление аварийно-спасательных мероприятий на месте пожаров, экстренное реагирование в случаях биологических, химических или радиоактивных аварий, а также оказание первой медицинской помощи лицам, пострадавшим от таких аварий, во всех пяти боро (округах) города Нью-Йорка.
В штате департамента состоит 10 951 пожарных, около 4 274 сотрудников экстренной медицинской помощи, и  2096 человек обслуживающего персонала, что делает нью-йоркскую пожарную службу второй по размеру в мире после токийской.
Департамент организован по принципу воинского подразделения. Административно-хозяйственная деятельность находится в ведении Директора департамента , управление пожарными расчётами осуществляет Руководитель департамента Джеймс Леонард.

Организация

Как большинство отделов пожарной охраны крупнейших городов в Соединенных Штатах, отдел пожарной охраны  Нью-Йорка организован военизированным способом и во многих случаях повторяет структуру полицейского управления. Исполнительный штат отдела разделен на две области, первый – это гражданский комиссар по тушению пожаров, который выполняет функции главы отдела и занимается всей гражданской частью работы. 

Нынешний комиссар - Дэниел А. Нигро, который сменил на посту Сальваторе Й. Кассано в июне 2014. 

Вторая часть – это исполнительный штат, который включает несколько гражданских лиц, ответственных за многие различные бюро в отделах, и различных руководителей отделов.

Оперативно и географически отделы номинально организованы в пять округов города Нью-Йорка. 

В пределах этих пяти округов существует девять противопожарных подразделений, каждый из которых возглавляет зам.руководителя подразделения. 

В пределах каждого подразделения от четырех до семи батальонов, каждый во главе с руководителем батальона. 

Каждый батальон состоит из трех - восьми пожарных частей и состоит приблизительно из 180-200 пожарных и чиновников. 

Каждая пожарная часть состоит из одного - трех  расчетов. 

Каждый расчет во главе с капитаном, который командует тремя лейтенантами и девятью - двадцатью пожарными.

Звания FDNY

См. также 
 Комиссар пожарной службы Нью-Йорка

Примечания

Ссылки 

 
 Fire Department в уставе города Нью-Йорк
 Слушать диспетчера Пожарного департамента в прямом эфире
 FDNY: происхождение названия
 FDNY Apparatus Pictures
 FDNY Диспетчер пожарных сигнализаций
 FDNY Фотографии
 Ассоциация Пожарной Охраны 
 FDNY объекты в базе Онлайн коллекции, Стейтен-Айленд Историческое Общество
 Медали и премия Доноры
 FDNY ABC 7 Нью-Йорк.
 FDNY Fox 5 NY.

 
Пожарные службы